Peter McNamara e Paul McNamee hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe per 6-3, 6-2.

Teste di serie

 
 
 
 
 N/A

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1982